Belgisch voetbalelftal onder 20 (mannen)
Belgisch voetbalelftal onder 20 (vrouwen)